Юрий Теймуразович Нармания (1 мая 1935, с. Тамыш, Очамчырский р-н, Абхазская ССР — 11 декабря 2018) — советский и абхазский певец (баритон), музыкальный педагог и 

Заслуженный артист Абхазской АССР (1986).

Один из первых оперных певцов, исполнителей классической музыки в Абхазии.

Биография 
После окончания Тамышской школы, поступил в Сухумское музыкальное училище, а позже в Тбилисскую консерваторию на вокальное отделение.

В 1972 окончит Тбилисскую государственную консерваторию.

С 1992 года солист Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазии

Долгие годы был солистом Абхазской государственной филармонии

Умер 11 декабря 2018 года.

Церемония прощания с Заслуженным артистом Абхазии состоялась в Сухуме 15 декабря в здании Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца республики.

Преподавательская деятельность 
С 1972 преподаватель вокала в Сухумском музыкальном училище.

Репертуар 
Исполнял абхазские национальные песни, а в ранние годы также пел русские и иностранные романсы.

В 1984 году на сцене Абхазского драматического театра впервые была поставлена абхазская национальная опера «Аламыс» Дмитрия Шведова . Одну из главных партий в ней исполнял оперный певец Юрий Нармания. Юрий играл актёрском ансамбле с заслуженными артистами Абхазии Вилли Чакмач-ипа, Леонидом Хишба, Амиран Тания, Рита Барганджиа.

Награды 
Заслуженный артист Абхазской АССР (1986).

Кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени

Литература 
Абхазский биографический словарь/Под. ред. В. Ш. Авидзба. Москва — Сухум: Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа АН Абхазии, 2015 832 с. Тираж 1000. С.535

Примечания 

Выпускники Сухумского музыкального училища
Преподаватели Сухумского музыкального училища
Заслуженные артисты Абхазской АССР